Naajarluttuut bezeichnet:
 Naajarluttuut (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Naajarluttuut (Inselgruppe, Nuuk, mittig), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Naajarluttuut (Inselgruppe, Nuuk, nördlich), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Naajarluttuut (Inselgruppe, Nuuk, südlich), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Naajarluttuut (Inselgruppe, Sisimiut), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland